Гиднора африканская () — это корневой паразит с редуцированными вегетативными частями, произрастающий в Южной Африке. Растение растет под землей, за исключением мясистого цветка, который растет над землей и испускает запах фекалий, чтобы привлечь своих естественных насекомых-опылителей, навозных жуков, жуков-падальщиков а так же жуков-кожеедов.

Растения-хозяины:

Описание

Морфология 
Вегетативные части этого растения по внешнему виду больше похожи на гриб, чем на растение. Эти растения не содержат хлорофилла и не осуществляют фотосинтез. Они получают свои питательные вещества исключительно от растения-хозяина. Растение состоит из толстых сочных корней без стеблей, а цветок развивается на поверхности корней растения-хозяина. Цветок используется как ловушка, чтобы облегчить опыление. У растения есть фермент, который позволяет ей растворять корни растений-хозяев, чтобы прикрепиться к ним. Гиднора африканская прикрепляется к корням растения-хозяина и забирает часть питательных веществ, получаемых в результате фотосинтеза. Цветок имеет сочную и толстую текстуру, надземная часть имеет трубчатую форму с тремя отверстиями. Есть три структуры, называемые сегментами околоцветника, которые можно сравнить с чашелистиками, которые соединяются в верхней части цветка. У него мясистый персиково-оранжевый цветок, который появляется из-под земли после сильного дождя.

Цветок находится там, где сегменты околоцветника соединяются. Передняя часть трубки содержит желтовато-оранжевые структуры, входящие в трубку, это группы пыльников. Эти группы пыльников собраны в пучки и используются как тычинки цветков. Группы пыльников расположены треугольником, так что между их ямками образуется зазор, и жуки падают на рыльце пестика паразитического растения. В основании цветка есть полость, в которой находятся белые семяпочки, из которых созреют семена. Насекомые, опыляющие цветы, зарываются в чашелистики цветов через очень прочные волокна, удерживающие чашелистики вместе. После того, как насекомые пробыли в цветах несколько дней, цветок  раскрывается и выпускает насекомых, которые распространяют пыльцу на другие цветы поблизости.

Плоды 
Гиднора африканская дает плоды, которые растут под землей, их полное созревание занимет около двух лет. Плод по вкусу и консистенции похож на картофель. Каждый плод дает около двадцати тысяч семян. Плоды могут достигать восьми сантиметров в диаметре.

Запах 
У гидноры африканской очень резкий и неприятный запах. Он исходит от осмофоров, которые представляют собой белые губчатые области на внутренней поверхности листков околоцветника, которые со временем меняют свой цвет на серый.

Практическое использование 
Многие животные, например, бабуины, шакалы и лисы питаются гиднорой африканской. А также в пищу используют и местные жители. Обычно для приготовления блюд берут мякоть цветка и семена. На Мадагаскаре плоды гидноры считаются одним из лучших лакомств. Цветки и корни гидноры используются местными жителями для лечения болезней сердечно-сосудистой системы.

Примечания

Ссылки 
 Botanical Society of America: Hydnora africana 
 Hydnora — Plants of the world online
Растения по алфавиту
Кирказоновые